dążność do opisywania osób, rzeczy, faktów, wydarzeń bez ich oceny
 deskryptywizm – w lingwistyce: neutralne opisywanie systemu językowego
 deskryptywizm – w lingwistyce: strukturalizm amerykański
 deskryptywizm – podejście polityki gospodarczej
 deskryptywizm – w metaetyce
 deskryptywizm – w filozofii języka: deskryptywna teoria nazw

Zobacz też 
 preskryptywizm
 normatywizm